La classe l'Adroit peut désigner deux classes de navires de la marine nationale française :
 la , une classe de torpilleurs lancés à la fin des années 1920 ;
 la , une classe d'escorteurs lancés dans les années 1950.